Lo scrittore fantasma (The Ghost Writer) –  romanzo di Philip Roth del 1979
 L'uomo nell'ombra (The Ghost Writer) – film del 2010 diretto da Roman Polański